Le British Grand Prix 2014 est l'édition 2014 du British Grand Prix, qui est un tournoi PSA International 70 avec une dotation de . Le tournoi se déroule au National Squash Centre à Manchester du 5 au 8 décembre 2014.

En finale, Nick Matthew l'emporte face à la surprise Mathieu Castagnet qui en quart de finale s'était imposé face au  mondial Mohamed El Shorbagy.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Grand Prix
 Saison 2014 de la PSA

Liens externes 

British Grand Prix (squash)
Squash en 2014
Sport en Angleterre en 2014
Sport en décembre 2014